Fritschel ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Fritschel (1836–1889), deutsch-amerikanischer lutherischer Theologe und Kirchenführer 
Peter Fritschel, US-amerikanischer Physiker
 Sigmund Fritschel (1833–1900), deutsch-amerikanischer lutherischer Theologe und Kirchenführer